Иван Климишин:
 Климишин, Иван Антонович (род. 1933) — советский и украинский учёный-астроном и педагог.
 Климишин, Иван Тимофеевич (1918—1944) — участник украинского националистического движения.